63 км — остановочный пункт на Рязанском направлении Московской железной дороги в Воскресенском районе Московской области.

Ближайший населённый пункт — деревня Цибино Воскресенского района. Непосредственно рядом с платформой расположен дачный посёлок.

Турникетами не оборудована. Имеется кирпичный навес на платформе к Москве.
С платформы на Голутвин виден сарай из метровагона на жилом участке.

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов

Остановочные пункты Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Воскресенского района Московской области